Wandflue kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Wandflue (bergstopp i Schweiz, Valais), Visp, 
 Wandflue (bergstopp i Schweiz, Fribourg), Gruyère, 
 Wandflue (berg), Solothurn, Bezirk Lebern,